Гриса́лес () — фамилия испанского происхождения. Известные носители:

 Грисалес, Ампаро (род. 1956) — колумбийская актриса.
 Грисалес, Карлос (род. 1966) — колумбийский бегун-марафонец.
 Грисалес, Фредди (род. 1975) — колумбийский футболист, полузащитник.